Kome ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Kome (* 1969), Bischof von Bafang
 Daniel Ngom Kome (* 1980), kamerunischer Fußballspieler
Kome (Insel), Insel im Victoriasee in Afrika